Bert Shankland (1932-2012), pilote automobile britannique
Leith Shankland (né en 1991), nageur sud-africain
Samuel Shankland (né en 1991), joueur d'échecs américain